Сантиметр:

 Сантиметр — единица длины в различных метрических системах мер, равная 0,01 метра.
 Сантиметр — советский/российский 152-мм высокоточный артиллерийский снаряд.
 Сантиметр (лента) — портновская лента с сантиметровой шкалой.